La Cisalpine (littéralement « en deçà des Alpes ») peut désigner :
La Gaule cisalpine, une province romaine ;
La République cisalpine, une république sœur.